Барлик — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Барлик — сумон, Барун-Хемчицький кожуун, Республіка Тива, Росія